

Persone 
Edward H. Heinemann, ingegnere statunitense
Gustav Heinemann, politico tedesco
Uta Ranke-Heinemann, scrittrice e teologa tedesca

Altro 
Heinemann o William Heinemann Ltd. - editore britannico
2016 Heinemann, asteroide
Curd Heinemann, personaggio della soap opera Tempesta d'amore 
Katja Heinemann, personaggio della soap opera Tempesta d'amore
Nils Heinemann, personaggio della soap opera Tempesta d'amore
Tanja Heinemann, personaggio della soap opera Tempesta d'amore 
Eva Heinemann, personaggio immaginario della serie manga e anime Monster